Assemblea Nacional del Quebec, òrgan del poder legislatiu del Quebec
 ANQ també és el codi de l'UCI de l'Aguardiente Antioqueño-Lotería de Medellín, equip ciclista de Colòmbia
 anq també és el codi ISO 639-3 del järawa, llengua parlada a les illes Andaman (Índia)